Volkheimeria chubutensis  es la única especie conocida del género extinto  Volkheimeria  (“de Volkheimer”) de dinosaurio sauropodomorfo saurópodo, que vivió mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 178 millones de años, en el Toarciense, en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción
Volkheimeria es una especie bastante pequeña con una longitud estimada de 10 a 12 metros. El ilion tiene una longitud de 45 centímetros. Volkheimeria se distingue de Patagosaurus por un tamaño más pequeño y procesos espinosos más cortos con una estructura más simple debido a que es aplanado transversalmente sin láminas espinoprezygapofiseales. El ilion sería más corto y más alto. El cuerpo principal del hueso púbico es más corto en vista lateral, medido de adelante hacia atrás.

Las vértebras tienen procesos espinosos bastante largos con crestas verticales a los lados. Las vértebras cervicales son opistocoelas, convexas por delante y cóncavas por detrás. En las vértebras posteriores, el canal espinal hace muescas en la parte superior del cuerpo vertebral. El fémur no tiene trocánter menor y es un 70% más largo que la tibia. En la tibia, la crista cnemialis sobresale lateralmente. Todo esto apunta a una posición al menos un poco más derivativa, en la Eusauropoda. Sin embargo, que la posición en él debe ser basal, lo prueban los procesos espinosos que son más largos que anchos en una vista en planta, el eje delgado del isquion, y un hueso púbico alargado con un cuerpo principal bajo en la parte superior.

El examen histológico del fémur en 2017 indicó un crecimiento rápido, sin anillos de crecimiento claros. Internamente, el fémur está lleno de hueso esponjoso que cambia abruptamente a una pared exterior mucho más densa con una estructura poco organizada.

Descubrimiento e investigación
Encontrado en la Formación Cañadón Asfalto de Patagonia, Argentina, la especie tipo, V. chubutensis, fue descrita por José Fernando Bonaparte en 1979 y el nombre genérico es en honor a Wolfgang Volkheimer paleontólogo y geólogo argentino, y el epíteto de especie se debe a la Provincia del Chubut, donde fuera encontrado. Conocido por un esqueleto parcial que consiste de vértebras presacrales y sacras, la pelvis y un miembro posterior. Las espinas neurales de la región de las caderas son bajas y planas. Es muy similar y está relacionado con Lapparentosaurus. El ilion es alto con un erogado pedúnculo púbico. Bonaparte diferencia a Volkheimeria de Lapparentosaurus con base en el pubis y el isquion.

Volkheimeria fue descrita por primera vez en 1979 por José Bonaparte. En el documento, Bonaparte también nombró a su especie tipo, V. chubutensis. También se demostró que era un pariente de Lapparentosaurus por Bonaparte debido a las similitudes en las láminas neurales. Originalmente identificado como un posible cetiosáurido junto con Patagosaurus y luego identificado como braquiosáurido por un tiempo, Volkheimeria ahora se considera un eusaurópodo junto con Patagosaurus y Lapparentosaurus, con Volkheimeria y Lapparentosaurus, eusaurópodos relativamente primitivos en comparación con el Patagosaurus más derivado. El único espécimen conocido de Volkheimeria proviene de capas sugeridas originalmente como depósitos patagónicos de edad Calloviense a Oxfordiense de la Formación Cañadón Asfalto. Estas capas han sido refechadas recientemente, averiguando gracias a dataciones avanzadas de circón que los huesos de todos los vertebrados del miembro de Las Charcitas se depositaron entre 179-178 millones de años, es decir, el Toarciense medio tardío.

Clasificación
Volkheimeria se identificó originalmente como un saurópodo primitivo, distinguible de Patagosaurus. Algunos análisis filogenéticos del taxón lo han recuperado como eusaurópodo  vulcanodóntido o saurópodo primitivo, aunque su posición es variable debido a su naturaleza incompleta. El análisis filogenético de Pol y sus colegas en 2022 recuperó a Volkheimeria como un no eusaurópodo basado en características primitivas de las vértebras, aunque se identificaron ubicaciones alternativas más cercanas a Amygdalodon o Archaeodontosaurus, como se muestra a continuación.

Filogenia

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Volkheimeria en la Dinosaur Encyclopaedia de Dino Russ's Lair (en inglés)
 Volkheimeria dentro de Eusauropoda en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de volkheimeria en Dinosaurier-web (en alemán)
  (en inglés)

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur